{{Военный деятель
 |имя =  Фёдор Александрович Прохоров
 |дата рождения  = 14.2.1896
 |место рождения = Цепелево, Ярославская губерния, Российская империя
 |дата смерти    = 8.6.1962
 |место смерти   = Киев, СССР
 |изображение    = Прохоров,_Фёдор_Александрович.jpg
 |принадлежность = 
 |годы службы    = 1915 — 1950
 |звание         = 
 |род войск      = пехота
 |командовал=
 70-я стрелковая дивизия
 88-я стрелковая дивизия 
 24-я стрелковая дивизия
|сражения=
 Первая мировая война
 Гражданская война в России
 Восстание Чехословацкого корпуса
 Оборона Петрограда
 Кронштадтский мятеж
 Советско-финская война
 Великая отечественная война Битва за Ленинград
 Сталинградская битва
|награды=

}}Фёдор Александрович Прохоров''' (14 февраля 1896, Цепелево, Ярославская губерния, Российская империя — 8 июня 1962, Киев, СССР) — российский и советский военачальник. Участник Гражданской, Советско-финской и обеих мировых войн. Генерал-майор с 1943 года.

Биография 
Родился 14 февраля 1896 года в ярославской деревне Цепелево. В подростковом возрасте работал приказчиком в петроградском магазине купца Чекалова. В декабре 1915 года был призван в Русскую императорскую армию. В 1916 году, в Ярославле, прошёл обучение в 66-м пехотном запасном полку. После обучения нёс службу в Ярославле и Кинешме, в звании унтер-офицера. В 1917 году был отправлен на Восточный фронт Первой мировой войны, в составе 264 пехотного запасного полка. После расформирования его полка, Прохоров принял командование взводом 4-го Копорского полка, относящегося к 1-й пехотной дивизии.

23 февраля 1918 года он примкнул к отрядам, решившим служить в РККА, и принял участие в разоружении офицеров царской армии. В рядах Красной армии он продолжил сражаться с немецкими войсками, участвуя в боях под Ригой и Псковом. В августе 1918 года его полк был отправлен подавлять Восстание Чехословацкого корпуса. В апреле 1919 года Прохоров становится командиром роты 86-го стрелкового полка 10-й стрелковой дивизии, в рядах которой он сражался под Псковом против войск Николая Юденича. До конца гражданской войны Прохоров, в составе разных формирований РККА, успел поучаствовать в Обороне Петрограда, боях с белополяками в Белоруссии и подавлении Кронштадсткого мятежа. 

В августе 1927 года, окончив курсы при Московской пехотной школе, был переведён в 166-й стрелковый полк, где прослужил более восьми лет. В августе 1939 года он стал командиром 70-й стрелковой дивизии, дислоцирующейся в Ленинградском военном округе. Под его командованием дивизия вступила в столкновение с финскими войсками на Карельском перешейке в начале Советско-финской войны. В декабре 1939 он был отстранён от командования и переведён в Архангельск, где возглавил 88-ю стрелковую дивизию, а впоследствии стал военным комендантом Архангельского укрепрайона.

Начало Великой отечественной войны он застал на посту начальника 2-го Ленинградского стрелково-пулемётного училища. 28 декабря 1941 года, в чине подполковника, принял командование 24 стрелковой дивизией, вместе с которой участвовал в Битве за Ленинград  и Сталинградской битве. Член ВКП(б) с 1942 года. 8 декабря 1942 года за умелое командование он был повышен до генерал-майора. За всё время войны, части под командованием Прохорова приняли участие в освобождении таких населённых пунктов как: Бердичев, Вашковцы, Вижница, Гусятин, Сколе, Сталинград, Турка, Черновцы.

После войны он продолжил командовать 24-й стрелковой дивизией в Прикарпатском военном округе. 22 ноября 1950 года отправлен в отставку по состоянию здоровья. Умер 8 июня 1962 года в Киеве от тяжёлой болезни.

Награды 
 Медаль XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии (февраль 1939). Орден Красного знамени (1939). Медаль За оборону Ленинграда (1942). Медаль «За оборону Сталинграда» (22 декабря 1942). Орден Красного знамени (14 февраля 1943) — за выдающиеся качества и успехи в боях с отступающими немецко-румынскими войсками в районе Клетская—Вертячий. Орден Суворова II степени (29 мая 1944) — за освобождение ряда населённых пунктов и выход 24-й стрелковой дивизии на государственную границу СССР. Орден Суворова II степени (3 июня 1944) — за прорыв обороны противника на рубеже Раковичи—Ставище, за взятие Бердичева и Гришковцов. Орден Красного знамени (3 ноября 1944) — за выслугу лет. Орден Ленина (21 февраля 1945) — за выслугу лет. Орден Кутузова II степени (23 мая 1945). Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (сентябрь 1945). Орден Красного знамени (1946).

Примечания

Литература 

Большевики
Военачальники Великой Отечественной войны
Персоналии:Блокада Ленинграда
Участники битвы за Ленинград
Участники Сталинградской битвы
Военачальники СССР
Генерал-майоры (СССР)